Thomas Williams – ammiraglio britannico (1761/62-1841)
 Thomas Stafford Williams – cardinale e arcivescovo cattolico neozelandese (1930–)
 Thomas Williams – fumettista inglese (1940-2002)
 Thomas Williams – generale dell'esercito confederato durante la Guerra di secessione americana (1815-1862)
 Thomas Williams – generale dell'esercito confederato durante la Guerra di secessione americana (1837-1866)
 Thomas Williams – vero nome di Tennessee Williams, scrittore e drammaturgo statunitense (1911-1983)
 Thomas Williams – scrittore statunitense (1926-1990)
 Thomas Williams – storico statunitense (1909-1979)